Kompatsch ist der Name folgender geographischer Objekte:

 Kompatsch, Ortsteil von Naturns
 Kompatsch, meist Compatsch geschrieben, Ortschaft auf der Seiser Alm

siehe auch: Kompatscher